Nositelek staroanglického jména Ælfgifu (variantně Ælfgyfu, Elfgifu, později Elfgiva, Elgiva apod.) bylo více:

 Ælfgifu ze Shaftesbury – manželka krále Edmunda I.
 Ælfgifu (manželka Edwyho)
 Ælfgifu z Yorku – první manželka krále Ethelreda II. Nerozhodného
 Ælfgifu z Northamptonu – první manželka krále Knuta Velikého
 Emma Normandská – druhá manželka Ethelreda II. a druhá manželka Knuta Velikého, v dobových zdrojích též zvaná Ælfgifu

Ženská jména